Илья́ Влади́мирович Горо́хов (род. 1977) — мастер спорта международного класса по хоккею; депутат муниципалитета города Ярославля; Председатель постоянной комиссии по социальной политике; бизнесмен.

Биография 
Горохов Илья Владимирович родился 23 августа 1977 года в городе Ярославле. Родители: Горохова Наталия Николаевна (мать) - инженер-конструктор; Горохов Владимир Федорович (отец) - стоматолог. 

С детства родители прививали сыну любовь к хоккею. Свой спортивный путь Илья Горохов начал в возрасте 10 лет в ярославской хоккейной школе «Торпедо». Всю свою карьеру отыграл в Российском чемпионате. Помимо выступлений за родной клуб - «Локомотив» Ярославль, играл в таких клубах, как: «Торпедо» Нижний Новгород, «Лада» Тольятти, «Салават Юлаев» Уфа, «Атлант» Московская область, «Динамо» Москва, «ХК Сочи» Сочи, «Амур» Хабаровск. Завершил карьеру спортсмена 18 февраля 2017 года, в матче с ярославским «Локомотивом».

10 сентября 2017 года был избран депутатом муниципалитета города Ярославля седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8. На выборы был выдвинут партией «Единая Россия». В 2020 году был выбран председателем постоянной комиссии по социальной политике.

С 2019 года является директором дорожно-строительной компании ООО «Профиль-Плюс», входящей в состав членов Ассоциации СРО ЯО "ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ" (рег.№ СРО-С-094-02122009).

Илья Горохов - примерный семьянин. Познакомился со своей будущей супругой, Натальей, в школьные годы. 19 июня 1999 года пара зарегистрировала свой брак. В 2001 году в семье Гороховых родилась старшая дочь - Софья, в ноябре 2005 года родилась младшая дочь - Алёна. 18 июня 2021 года Илья и Наталья обвенчались в церкви Ильи Пророка (г. Ярославль).

Образование 
1994 г. - «МБОУ СШ №36», г. Ярославль. 

1999 г. - «Ярославский государственный педагогический университет К.Д. Ушинского», специальность: физическая культура и спорт.

2020 г. - «Институт развития стратегических инициатив», специальность: государственное и муниципальное управление.

2021 г. - «Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации», специальность: государственное и муниципальное управление;

«Институт бизнеса и делового администрирования», специальность: взаимодействие власти, бизнеса и общества.

Спорт 
Илья Горохов - воспитанник ярославской хоккейной школы «Торпедо» (амплуа - защитник; хват - правый; вес - 87 кг; рост - 181 см). 

В 1993—1998 годах играл за ярославский молодёжный клуб «Торпедо»-2, а в 1995—2009 годах за сам «Торпедо» / «Локомотив». Играл также за «Торпедо» Нижний Новгород (1999—2000), «Лада» Тольятти (2002—2003), «Салават Юлаев» Уфа (2009—2010), «Атлант» Московская область (2010—2011); выступал за «Динамо» Москва (2011—2013), вместе с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. 1 мая 2013 года вернулся в родной ярославский «Локомотив». 2 мая 2016 года подписал однолетний контракт с «Сочи», за который провел 27 игр в регулярном чемпионате КХЛ. 22 декабря 2016 года перешёл в ХК «Амур». 18 февраля 2017 года завершил карьеру.

Спортивные достижения, награды 

 Пятикратный чемпион России по хоккею с шайбой ("Торпедо" 1997 г., "Локомотив" 2002, 2003 гг. ;  "Динамо" 2012, 2013 гг.)
 Двукратный обладатель Кубка Гагарина 2011/2012 и 2012/2013
 Двукратный обладатель «Золотого шлема»  2012-2013 годов (Лучший защитник КХЛ  2012/2013; 2013/2014)
 Трехкратный серебряный призер Чемпионатов России по хоккею
 Трехкратный бронзовый призер Чемпионатов России
 Благодарность губернатора Ярославской области «За выдающиеся спортивные достижения» май 2002 года
 Награжден знаком Губернатора Московской области «Во славу спорта» 15.04.2011
 Награжден медалью «За боевое содружество» приказом МВД России от 12.11.2011
 Награжден медалью ХК «Динамо» «За спортивные достижения» 22.11.2011
 Благодарность Мэра города Москвы «За высокое спортивное мастерство» май 2012 года
 Звание «Почетный Динамовец» 2012 год
 Благодарность Президента Российский Федерации «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 31.07.2013
 Награжден юбилейной медалью «90 лет Обществу «Динамо»»  29.01.2013

Клубная статистика

Политическая активность 

Член Партии «Единая Россия» с 2017 года. Депутат муниципалитета города Ярославля с 2017 года. Координатор регионального проекта ЕР «Детский Спорт» с 2018 года. Член Президиума Партии «Единая Россия» по Ярославской области с 2019 года . Председатель постоянной комиссии по социальной политике Муниципалитета города Ярославля с 2020 года.

С 2017 года в Заволжском районе г. Ярославля, в рамках своих полномочий, Илья Горохов проводит регулярные приемы граждан с целью оказания помощи в решении социальных и бытовых вопросов; осуществляет контроль по строительству дорог в районе; следит за реконструкцией и ремонтом социальных объектов; принимает участие в контроле и оценке качества выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Решаем вместе».

Поощрения и награды 
 Благодарность губернатора Ярославской области «За активную гражданскую позицию, значительный вклад в развитие конструктивного взаимодействия между обществом и органами власти» 2017 год
 Награжден юбилейной памятной медалью «100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флоту» 22.02.2018

Семья 

Супруга - Горохова Наталья Александровна (род.1977), индивидуальный предприниматель. Закончила "МБОУ СШ №36", г. Ярославль; "Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова", специальность - юриспруденция; "Международный университет бизнеса и новых технологий", г. Ярославль, специальность - менеджмент организации.

Старшая дочь - Горохова Софья Ильинична (род. 2001). Закончила "ГОУ СШ №33 имени Карла Маркса с углубленным изучением математики", г. Ярославль; "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации", г. Москва, специальность - финансовый менеджмент (факультет «Высшая школа управления»).

Младшая дочь - Горохова Алена Ильинична (род.2005). Учится в "ГОУ СШ №33 имени Карла Маркса с углубленным изучением математики", г. Ярославль; закончила "Детскую школу искусств №1", г. Ярославль, направление - "живопись".

Общественная деятельность 
Горохов Илья Владимирович на протяжении нескольких лет уделяет особое внимание: помощи «Совету ветеранов» и «Обществу инвалидов», помощи в организации проведения общественных мероприятий в детских садах, школах и дворах Заволжского района, учреждении спортивных стипендий детям школьного возраста.

Также Горохов является руководителем организации «Ветераны Ярославского хоккея» и куратором проекта спортивно-досугового и образовательного центра «Дороги, которые мы выбираем».

Бизнес 
Горохов Илья Владимирович - директор ООО «Профиль-Плюс». Компания занимается производством асфальтобетонных смесей и дорожным строительством на территории города Ярославля и Ярославской области с 2019 года. Организация выполняет государственные контракты в рамках программы «Безопасные качественные дороги», городские и областные. На всех этапах производства осуществляется строгий контроль соблюдения стандартов качества.

Ссылки 

Хоккейные защитники
Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки «Лас-Вегас Тандер»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК ЦСК ВВС
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Сочи»
Игроки ХК «Амур»
Обладатели Кубка Гагарина